Cempaga (Bangli)
 Cempaga (Banjar)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing